Biblioteca de Santa Genoveva, biblioteca pública de París (França)
 Battlestar Galactica, sèrie de televisió dels Estats Units
 Supergegant blava (del seu nom en anglès Blue Supergiant), estrella supergegant de tipus espectral de color blau
 Betriebssportgemeinschaft, nom dels clubs esportius a la República Democràtica Alemanya
 BSG també és el codi IATA de l'Aeroport de Bata, aeroport que serveix la zona continental de Guinea Equatorial